Ла-Уньо́н () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Мурсия в составе автономного сообщества Мурсия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампо-де-Картахена. Занимает площадь 24,6 км². Население — 20 225 человек (на 2019 год). Расстояние до административного центра провинции — 457 км.

Покровителем города считается Дева Мария Розария.

История 
Город основан в 1868 году.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ayuntamiento de La Unión
 La Unión Web, CIUDAD MINERA
 IES «María Cegarra Salcedo»
 Festival Internacional del Cante de las Minas
 Agrupación Musical La Unión
 Peña El Gachero de La Unión-Murcia
 Distrito minero de La Unión

Муниципалитеты Мурсии